The Football League 1890–91 var den tredje sæson af The Football League og dermed også det tredje engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Everton FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for første gang.

Resultater

Hold

Valg af nye hold 

De fire hold, der sluttede på placeringerne 9-12 i ligaen, stillede alle op til genvalg. Derudover havde yderlige seks klubber søgt om optagelse i ligaen. Eftersom ligaen blev udvidet fra 12 til 14 hold, skulle der blandt de ti ansøgere vælges seks hold til den efterfølgende sæson. Resultatet blev, at de fire ligaklubber alle opnåede genvalg, samt at Darwen FC og Stoke FC, begge fra Football Alliance, blev optaget i ligaen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1890-91

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1890
Fodbold i 1891